В одиночному розряді тенісного турніру British Hard Court Championships 1983, який належав до категорії гран-прі, Хосе Їгерас здобув титул, у фіналі перемігши Томаша Шміда 2-6, 7-6, 7-5.

Сіяні гравчині 

 Хосе Їгерас (Чемпіон)
 Томаш Шмід (фінал)
 Мануель Орантес (1-ше коло)
 Шломо Глікштейн (чвертьфінал)

 Балаж Тароці (чвертьфінал)
 Крістофер Моттрам (чвертьфінал)
 Віктор Печчі (півфінал)
 Хайме Фійоль (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

British Hard Court Championships